Rentzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Rentzsch (1926–2003), deutscher Hörspielautor
 Hartmut Rentzsch (* 1944), deutscher Fußballspieler und -trainer

 Julian Rentzsch (* 1975), deutscher Turkologe und Hochschullehrer
 Marco Rentzsch (* 1966) deutscher Eishockeyspieler
 Martin Rentzsch (* 1963), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher 
 Peter Rentzsch (* 1939), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Rentsch